Герб Гатчины — официальный символ города Гатчина. Был утверждён Павлом I 13 декабря 1800 года. 10 (23) ноября 1917 года был отменён, с 1995 года используется в качестве герба муниципального образования «Город Гатчина».

Внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 270.

Описание 

Щит пересечён. Вверху, в золотом поле, российский государственный двуглавый орёл времен правления императора Павла I; чёрный с золотыми клювами и лапами, с червлёными (красными) языками, увенчанный тремя императорскими коронами, из которых средняя больше, с золотыми скипетром и державой в лапах, с серебряным мальтийским крестом под короной Великого магистра Державного ордена святого Иоанна Иерусалимского (Суверенного военного Мальтийского ордена) на груди; поверх креста положен червленый щиток, обременённый золотым вензелевым именем Павла I под императорской короной. Внизу, в лазоревом (синем, голубом) поле золотая литера «G».

Щит квадратный, с заострением внизу (французского типа).

Основные цвета герба: лазоревый (символизирует красоту, мягкость и величие), жёлтый (золотой) (символизирует богатство, справедливость и великодушие), червлёный (символизирует мужество, храбрость и неустрашимость), белый (символизирует невинность и чистоту). Императорский двуглавый орёл выполнен в чёрном цвете (символизирующем скромность и печаль, но в сочетании с фигурой орла утрачивающий эти свойства).

Фигуры: орёл — символ власти, господства, великодушия и прозорливости; короны (4 изображения) — признак власти; скипетр и держава — атрибуты власти.

Особенности 
У гатчинского герба есть несколько уникальных особенностей:

 На гербе в знак особой монаршей милости Павел I поместил свой императорский вензель. Императорские вензеля встречаются на гербах всего шести городов России: Царского Села (ныне город Пушкин) — «Е I» (вензель Екатерины I), Петергофа — «PPI» (Petrus Primus Imperator), Павловска — «ПМ» (Павел, Мария), Таганрога — «П I» (вензель Петра I), Екатеринодара (ныне город Краснодар) — «Е II» (вензель Екатерины II)) и Гатчины, причём только Павловск и Гатчина получили вензели на герб при жизни императора.
 Герб Гатчины является одним из четырёх российских гербов городов, имеющих в своём поле заглавную букву названия города (остальные — Верхотурье, Выборг и Мосальск).
 Также герб Гатчины является одним из четырнадцати российских гербов городов, имеющих в своём поле изображение двуглавого орла — элемента Государственного герба России (другие города, имеющие двуглавого орла на гербе: Велиж, Воронеж, Кизляр, Моздок, Новочеркасск, Оренбург, Осташков, Пятигорск, Себеж и др.).

История 
Статус города был присвоен Гатчине в 1796 году, а 13 декабря 1800 года указом Павла I был утверждён герб города.

Известно о нескольких неутверждённых проектах герба Гатчины:
 В 1859 году был разработан проект герба, на лазоревом щите которого была золотая литера «G», а в золотой главе щита чёрный императорский орёл.
 В 1882 году был разработан проект герба с червлёным полем и серебряным Мальтийским крестом на нём.

Герб города просуществовал до Октябрьской революции 1917 года, и был отменён декретом советского правительства от 10 (23) ноября 1917 года «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

В советское время был создан проект герба Гатчины, не получивший официального статуса: на щите французского типа, на белом поле воспроизведены изображения обелиска Коннетабль и трёх переплетённых эллиптических орбит электронов, указывающих на расположенный в городе институт ядерной физики. В главе герба была надпись «Гатчина», а в оконечье — цифры «1796», надписи были жёлтого цвета. Глава герба червлёного цвета, оконечье — зелёного цвета (символ надежды, изобилия, свободы). Герб выпускался в виде сувенирных значков.

Современный герб города утверждён решением представительного собрания города Гатчины № 15 от 4 октября 1995 года и представляет собой копию герба Павловского времени. 18 марта 1998 года постановлением главы города № 151 утверждено «Положение о гербе города Гатчины».

Примечания

Ссылки 
 Герб Геральдикум. Герб Гатчины 
 Гербы Санкт-Петербурга и городов Ленинградской области 
 Постановление главы муниципального образования «Город Гатчина» об утверждении «Положения о гербе города Гатчины»

Литература 
 

Гатчина
Гатчина
Появились в 1800 году
Гербы Ленинградской области
Гербы с изображением двуглавого коронованного орла